Ту́мбочка:

 Тумбочка — прикроватная тумбочка, небольшой шкафчик около кровати.
 Тумбочка — уменьшительно-ласкательное от «тумба». Также разговорное прозвище невысокой полной женщины.
 «Тумбочка» — на уголовном жаргоне, пост при входе в тюремный барак. Имеет сложные статусные ассоциации.

См. также 
 Стартовая тумбочка

Примечания